Голубовское — название населенных пунктов на Украине:
 Голубовское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Голубовское — посёлок в Попаснянском районе  Луганской области.